Échéry est le nom d'une famille noble : la famille d'Échéry ou d'Eckerich, dont l'un des chevaliers était Jean d'Échéry.

Elle a donné son nom :
 au château d'Échéry à Sainte-Croix-aux-Mines ;
 au prieuré d'Échéry établi par Blidulphe ;
 au hameau d’Échéry aujourd'hui annexé à la commune de Sainte-Marie-aux-Mines.